Georges Hellebuyck (1890–1975) – belgijski żeglarz, ojciec poniższego
 Georges Hellebuyck – belgijski żeglarz, syn powyższego